Гімнел (Gymnelus) — рід риб родини Бельдюгових, ряду Окунеподібні.

Види 
 Gymnelus andersoni Chernova, 1998
 Gymnelus barsukovi Chernova, 1999
 Gymnelus diporus Chernova, 2000]
 Gymnelus esipovi Chernova, 1999
 Gymnelus gracilis Chernova, 2000
 Gymnelus hemifasciatus Andriashev, 1937
 Gymnelus obscurus Chernova, 2000
 Gymnelus pauciporus Anderson, 1982
 Gymnelus platycephalus Chernova, 1999
 Gymnelus popovi Taranetz & Andriashev, 1935
 Gymnelus retrodorsalis Le Danois, 1913
 Gymnelus soldatovi Chernova, 2000
 Gymnelus taeniatus Chernova, 1999
 Gymnelus viridis Fabricius, 1780

Джерела 
 

Бельдюгові
Роди риб